13-й стрелковый корпус — воинское соединение СССР перед Великой Отечественной войной и в Великую Отечественную войну.

 13-й стрелковый корпус — довоенного формирования (1922—1935)
 13-й стрелковый корпус (1-го формирования) — первого формирования (1936—1941)
 13-й стрелковый корпус (2-го формирования) — (1942—1945+), воевал и дислоцировался на Кавказе.